Aardrijkskunde
 Warren (Arkansas), plaats in de Amerikaanse staat Arkansas
 Warren (Australië), plaats in de Australische staat Nieuw-Zuid-Wales
 Warren (LGA), een local government area in de Australische staat Nieuw-Zuid-Wales
 Warren (rivier), een rivier in West-Australië
 Warren (Connecticut), plaats in de Amerikaanse staat Connecticut
 Warren (Illinois), plaats in de Amerikaanse staat Illinois
 Warren (Indiana), plaats in de Amerikaanse staat Indiana
 Warren (Michigan), plaats in de Amerikaanse staat Michigan
 Warren (Minnesota), plaats in de Amerikaanse staat Minnesota
 Warren (New Jersey), plaats in de Amerikaanse staat New Jersey
 Warren (Ohio), plaats in de Amerikaanse staat Ohio
 Warren (Pennsylvania), plaats in de Amerikaanse staat Pennsylvania
 Warren Park, plaats in de Amerikaanse staat Indiana
 Warren South, plaats in de Amerikaanse staat Pennsylvania
 Warren City, plaats in de Amerikaanse staat Texas

Bedrijf
 Warren Truck Assembly, autoassemblagefabriek in de Amerikaanse staat Michigan

Fictief figuur
 Melinda Warren,  personage in de Amerikaanse televisieserie Charmed
 Miles Warren, beter bekend als Jackal, Personage uit de Amerikaanse strips van Marvel Comics

Informatica
 Warren Abstract Machine, virtuele machine gericht op de taal Prolog

Personen met de achternaam Warren
 A.J. Warren, Engels filatelist
 Dave Warren (uitvinder), Australisch uitvinder van de vluchtdatarecorder
 Diane Warren, Amerikaans songwriter
 Earl Warren, Amerikaans opperrechter
 Elizabeth Warren, Amerikaans politica
 Estella Warren, Canadees actrice, voormalig synchroonzwemster en fotomodel
 Ethan Warren, Australisch schoonspringer
 Hans Warren, Nederlands schrijver en dichter
 Lesley Ann Warren, Amerikaans actrice
 Mike Warren, burgemeester van de Pitcairneilanden
 Rick Warren, Amerikaans predikant en auteur
 Robin Warren, Australisch patholoog en Nobelprijswinnaar
 William Warren (meerdere personen)

Transport
 Warren Street (metrostation), station van de metro van Londen

Voornaam
 Warren (voornaam), jongensnaam

Overige
 Commissie-Warren, commissie die de moord op de Amerikaanse president John F. Kennedy onderzocht
 Warren (visserij), handeling in de visserij
 Warren (televisieserie), Britse televisieserie uit 2019

Zie ook 
 Warren County (doorverwijspagina)